Fuchsbeere steht für:

 Rubus nessensis, eine Pflanzenart der Gattung Rubus, auch Halbaufrechte Brombeere genannt
 mundartliche Bezeichnung in Teilen Österreichs und der Schweiz für die Frucht der Preiselbeere, siehe Preiselbeere